Pierre Baugniet (Nationaal Congres), lid van het Belgisch Nationaal Congres (1767-1836)
 Pierre Baugniet (kunstschaatser), Belgisch kunstschaatser (1925-1981)